Velika nagrada Velike Britanije 1966 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 16. julija 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 80
| 2:13:13,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 80
| + 9,6 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 79
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 79
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 11
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 79
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 14
|  Bruce McLaren
| McLaren-Serenissima
| 78
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 7
|  Chris Irwin
| Brabham-Climax
| 78
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 22
|  John Taylor
| Brabham-BRM
| 76
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 25
|  Bob Bondurant
| BRM
| 76
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! 10
| 19
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 75
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! 11
| 24
|  Chris Lawrence
| Cooper-Ferrari
| 73
| +7 krogov
| 19
|  
|-
! NC
| 21
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 70
| +10 krogov
| 10
|  
|-
! NC
| 20
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 70
| +10 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 67
| Prenos
| 6
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 42
| Sklopka
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 32
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 17
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 15
| Puščanje olja
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 9
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Trevor Taylor
| Shannon-Climax
| 0
| Motor
| 18
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jack Brabham 1'37.000

Formula 1 sezona 1966
1966